Оно является 304-м простым числом, а относительно их последовательности расположено между  и .

В математике 
 2003 — нечётное четырёхзначное число.
 Сумма цифр этого числа — 5
 Произведение цифр этого числа — 0
 Квадрат числа 2003 — 4 012 009.
 Куб этого числа — 8 036 054 027.
 Число 2003 является простым числом.
 2003 — единственное известное простое число, которое можно представить в виде , где  и  являются простыми числами.

В других областях 
 NGC 2003 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.
 Windows Server 2003 — одна из версий операционной системы Windows.

Примечания